Il doppio maschile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Grant Connell e Patrick Galbraith che hanno battuto in finale Byron Black e Jonathan Stark 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Byron Black /  Jonathan Stark (Campioni)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Ken Flach /  Rick Leach (secondo turno)

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (secondo turno)
 Stefan Edberg /  Petr Korda (primo turno)
 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (secondo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1994